Lány kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Lány (okres Kladno)
 Lány (okres Chrudim)
 Lány (okres Havlíčkův Brod)
 Lány u Dašic (okres Pardubice)